Calvet est un patronyme notamment porté par (par ordre alphabétique) :

 Auguste Calvet (1843-1921), homme politique français.
 Corinne Calvet (1925-2001), actrice française.
 Esprit Calvet (1728-1810), médecin et antiquaire français.
 Francesc Calvet (1921-2001), footballeur espagnol.
 François Calvet (né en 1953), homme politique français.
 Dom Gérard Calvet (1927-2008), moine bénédictin français, fondateur et premier abbé de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux.
 Gérard Calvet (1926-2017), peintre et sculpteur français.
 Grégoire Calvet (1871-1928), sculpteur français.
 Henri Calvet (1877-1948), peintre et sculpteur français. 
 Jacques Calvet (1931-2020), homme d'affaires français.
 né en 1948
 Jean-Pierre Calvet (1925-1985), compositeur français.
 Joseph Calvet (1897-1984), violoniste français.
 Louis-Jean Calvet (né en 1942), linguiste.
 Michel-Marie Calvet (né en 1944), père mariste français, archevêque de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
 Pierre du Calvet (1735-1786), commerçant, juge de paix, prisonnier politique et pamphlétaire québécois d'origine française.
 Pierre-Louis Calvet (19?-19?), ou Pierre Calvet, ingénieur du son du cinéma français, actif des années 1930 aux années 1970.

Articles connexes 
 Le Destin du docteur Calvet, série télévisée québécoise diffusée en 1989.
 Le Musée Calvet, musée d'Avignon.

Homonymie de patronyme